A Live at Donington jelentései:

 Live at Donington (AC/DC), az AC/DC együttes 1992-ben megjelent koncertfilmje.
 Live at Donington (Iron Maiden-album), az Iron Maiden együttes 1993-ban megjelent koncertlemeze.
 Donington Live 1992, az Iron Maiden koncertlemez videó változata.